KLM kan avse:

 KLM – Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, nederländskt flygbolag
 KLM (humortrio) – norsk tidigare humortrio bestående av Trond Kirkvaag, Knut Lystad och Lars Mjøen
 KLM-kedjan – kedja i sovjetiska ishockeylandslaget på 1980-talet med spelarna Krutov, Larionov och Makarov
 Kommunal lantmäterimyndighet – administrativ enhet i vissa svenska kommuner

Se även
 LKM – Laddbar kärnmodul (Loadable kernel module), typ av objektfil inom datatekniken